Theodor Falkeisen ist der Name folgender Personen

* Theodor Falkeisen (Verleger) (auch Theodor Falkeysen; 1631–1671), Schweizer Verleger 
 Theodor Falkeisen (Pfarrer, 1686) (auch Theodor Falkeysen I; 1686–1762), Schweizer Pfarrer 
 Theodor Falkeisen (Pfarrer, 1729) (auch Theodor Falkeysen II; 1729–1815), Schweizer Pfarrer 
 Theodor Falkeisen (Kupferstecher) (1768–1814), Schweizer Kupferstecher und Verleger